Alcayaga, es un término vasco, que en euskera se escribe Alkaiaga y significa "lugar de peñas". Hace referencia a:

Lugares 
 Alcayaga, localidad del municipio de Lesaca en la Comunidad Foral de Navarra, España.

Personas 
 Eduardo Alcayaga, ingeniero y político chileno.
 Juan Alcayaga, actor chileno, conocido por su personaje "Don Carter" en El mundo del profesor Rossa.
 Juan Alcayaga del Canto, político chileno.
 Zulema Alcayaga, poetisa y compositora argentina.
 Lucila Godoy Alcayaga, poetisa chilena, conocida por su seudónimo Gabriela Mistral.
 Leopoldo Méndez Alcayaga, músico chileno, conocido como DJ Méndez.
 Idelfonso Rivera Alcayaga, médico y político chileno.
 Mario Selim Alcayaga, director y guionista chileno.
 Ángel Veas Alcayaga, obrero y político chileno.
 Hernán Andrés Alcayaga Saldías, Académico e investigador chileno.
 Luis Torti Alcayaga, Pintor chileno.

Referencias